Курохново — название населённых пунктов:

Россия 
 Курохново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Курохново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.